Островенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Островенко, Владимир Евгеньевич (род. 1969) — российский государственный деятель, заместитель руководителя Администрации Президента РФ с 2016 года, действительный государственный советник РФ 1 класса, сын Евгения Дмитриевича Островенко.
 Островенко, Евгений Дмитриевич (род. 1940) — советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.